Der Kanton Seurre war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Beaune, im Département Côte-d’Or und in der Region Burgund; sein Hauptort war Seurre.

Der 23 Gemeinden umfassende Kanton war 227,64 km² groß und hatte 8609 Einwohner (Stand 1999).

Gemeinden 

Seurre
Aufgelöst 2015